Akazie steht für:
 Akazien, Pflanzengattung Acacia 
 siehe auch Mimosengewächse #Systematik
 „Falsche Akazie“ (Robinia pseudacacia), siehe Gewöhnliche Robinie
 Akazie, ugs. (bzw. veraltet in Literatur) Schlehdorn

 Die Akazie, Roman